Тепецинтла () — топоним, встречающийся в Мексике. С языка науатль это можно перевести как: множество холмов.

 Тепецинтла (муниципалитет Веракруса) — муниципалитет в штате Веракрус;
 Тепецинтла (Веракрус) — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Тепецинтла (муниципалитет Пуэблы) — муниципалитет в штате Пуэбла;
 Тепецинтла (Пуэбла) — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.